Borsa d'Austràlia (del seu nom en anglès Australian Securities eXchange), borsa amb seu a Sydney (Austràlia)
 Asx també és el codi per a un aminoàcid que presenta ambigüitat entre àcid aspàrtic (Asp) i asparagina (Asn)
 .asx també és l'extensió dels fitxers d'Advanced Stream Redirector, format XML per a fitxers multimèdia